Сарбу́р () — кантон во Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель, округ Сарбур — Шато-Сален. До марта 2015 года кантон административно входил в состав упразднённого округа Сарбур.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 27815 человек. 
						
Код INSEE кантона — 57 21. С марта 2015 года в составе кантона 46 коммун, суммарная численность населения — 30 726 человек (2013).

Коммуны кантона 
До марта 2015 года в составе кантона было 23 коммуны:

См. также  
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки  
 Национальный институт статистики